Mount Olive kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
Mount Olive (Alabama)
Mount Olive (Illinois)
Mount Olive (Mississippi)
Mount Olive (North Carolina)